Shimotsuke puede referirse a:

 la provincia de Shimotsuke, una antigua provincia de Japón;
 Shimotsuke, una ciudad en la prefectura de Tochigi, Japón.